Fritz Taussig ist der Name folgender Personen:

* Fritz Taussig weiterer Name von Bedřich Fritta (1906–1944), tschechisch-jüdischer Grafiker und Karikaturist
 Fritz Taussig (Fußballspieler) (1906–1944), tschechischer Fußballspieler